Эзра () — многозначный термин, а также имя и фамилия еврейского происхождения:

 Эзра (Ездра; ок. VI века до н. э.) — иудейский первосвященник, воссоздавший еврейскую государственность на основе закона Торы.
 Книга Эзры (Книга Ездры) — 36-я часть Танаха, 10-я книга Ктувим, пятнадцатая книга в Ветхом Завете.

География 
 Эзра — израильское национально-религиозное молодёжное движение.
  — лес, посаженный недалеко от кибуца Шаалвим в долине Аялон в Израиле.

Фамилия 
 Эзра, Гидеон (1937—2012) — израильский деятель спецслужб и политик, депутат кнессета с 1996 года, министр в ряде правительств Израиля.
 Эзра, Джордж (род. 1993) — британский гитарист и автор-исполнитель песен.
 Эзра, Хен (род. 1989) — израильский футболист.

См. также 
 «Эзра США» — молодёжное движение русскоязычных евреев Америки.
 Ездра (значения)